Kvincano ima više značenja:
 Kvincano (Askoli Pičeno)
 Kvincano (Bolonja)
 Kvincano (Parma)